Латівка (до 2016 — Котовка) — село в Україні, в Усатівській сільській громаді Одеського району Одеської області. Населення становить 2600 осіб.

У липні 2021 року жителі ініціювали перейменування населеного пункту у село Міжлиманське.

Населення 

Згідно з переписом 1989 року населення села становило  , з яких   та  .

За переписом населення 2001 року в селі   .

Мова 

Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року:

Примітки 
https://youtu.be/od-8ZDff1PU

Села Одеського району
Села, перейменовані в рамках декомунізації
Виборчий округ 139